Grad u Danskoj:
 Svendborg, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Svendborg (općina), općina u regiji Južna Danska